Maksakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Ljudmila Wassiljewna Maksakowa (* 1940), russische Schauspielerin